Вранов — деревня в Чехии.
Вранов-над-Топлёу — город в Словакии.